Farah är en ort i Indien.   Den ligger i distriktet Mathura och delstaten Uttar Pradesh, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden New Delhi. Farah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Farah är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Farah. Runt Farah är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Achhnera,  km söder om Farah. Trakten runt Farah består till största delen av jordbruksmark. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Uttar Pradesh